Teutônia kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Teutônia (ort), Rio Grande do Sul, 
 Teutônia (kommun), Rio Grande do Sul, 

Robotskapade Brasilienförgreningar